Gertner est un nom de famille notamment porté par :
 Ala Gertner (1912-1945);
  (1975-), manager de catch américain;
 Johan Vilhelm Gertner (1818-1871), peintre danois;
 Nancy Gertner (1946-), juge fédéral des États-Unis;

Homonymie